«Сумасшедший дом» () — американский художественный фильм 1990 года, снятый режиссёром Томом Ропелевски. Премьера фильма состоялась 16 февраля 1990 года в США. В США фильм собрал 21 036 771 долларов.

Сюжет 
Марк и Джесси Бэннистер — счастливая семейная пара. Они недавно переехали в новый дом, расположенный на калифорнийском побережье, этот дом им очень нравится. У каждого из супругов есть и хорошая работа: Марк — брокер, а Джесси — журналистка.

К ним в гости приезжают их родственники. Сперва приезжают кузен Марка Фред и его жена Бернис, чтобы провести в гостях некоторое время. Фред остался без работы, а Бернис ждёт ребёнка, она уже на шестом месяце беременности. В итоге Фред и Бернис хотят остаться до того времени, пока у Бернис не родится ребёнок. Затем приезжают родственники Джесси — её сестра Клаудия со своим сыном Джонатаном. Они тоже не прочь пожить в доме Марка и Джесси подольше.

«Незваный гость хуже татарина», так оно и есть — жизнь Марка и Джесси превращается в настоящий ад. В итоге из-за такого давления брокерские дела Марка могут пойти под откос и он может просадить свой счёт, а Джесси может потерять свою высокооплачиваемую работу на телевидении.

В ролях 
 Джон Ларрокетт — Марк Бэннистер
 Кёрсти Элли — Джесси Бэннистер
 Элисон Лаплака — Клаудия, сестра Джесси
 Джон Дил — Фред, кузен Марка
 Джессика Ланди — Бернис, жена Фреда
 Брэдли Грегг — Джонатан, сын Клаудии
 Деннис Миллер — Вес
 Роберт Гинти — Дэйл

Дополнительная информация 
 Художник: Дэн Лий
 Монтаж: Майкл Джэблоу
 Костюмы: Джим Лэпидус

Ссылки 
 
 
 «Сумасшедший дом» на сайте ВидеоГид

Кинокомедии США
Кинокомедии 1990 года
Фильмы США 1990 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Orion Pictures